«Весельчак», альтернативное название «Радуга» (, ) — индийский художественный фильм режиссёра Рама Гопала Вармы. Премьера фильма в Индии состоялась 8 сентября 1995 года. Этот фильм стал болливудским дебютом для всемирно известного композитора Алла Ракха Рахмана, более известного как А. Р. Рахман, который сочинил саундтрек к этому фильму

Сюжет

В ролях 
 Аамир Хан — Мунна, сирота с улицы
 Урмила Матондкар — Мили Джоши, подруга Мунны, школьница
 Джеки Шрофф — Радж Камал, актёр
 Гулшан Гровер — Стивен Капур, партнёр Раджа на съёмках
 Рима Лагу — миссис Джоши, мать Мили
 Ачьют Потдар — мистер Джоши, отец Мили
 Автар Гилл — П. С.
 Раджеш Джоши — Пакия
 Шефали Шах (в титрах указана как Шефали Чхая) — Гульбадан, героиня фильма
 Шамми — мать Гульбадан

Производство

Саундтрек 
Первый полноценный саундтрек на хинди, написанный композитором А. Р. Рахманом. Аудио релиз состоялся в сентябре 1995 года, музыкальный альбом стал популярен и возглавил все чарты среди саундтреков на хинди

Этот фильм стал возвращением для 62-летней Аши Бхосле после годового перерыва связи с кончиной её мужа Р. Д. Бурмана.

Критика

Релиз 

Фильм получил статус «блокбастер»

Награды и номинации 
Filmfare Awards

 Награды
 Лучшая мужская роль второго плана — Джекки Шрофф
 Лучшая музыка к песням — А. Р. Рахман
 Лучшая хореография — Ахмед Хан, за танец к песне «Rangeela re»
 Лучший сюжет — Рам Гопал Варма
 Лучший дизайн костюмов — 
 Премия Р.Д. Бурмана — 
 Специальная премия — Аша Бхосле, за исполнение песни «Tanha Tanha»
 Номинации
 Лучший фильм
 Лучшая режиссура — Рам Гопал Варма
 Лучшая мужская роль — Аамир Хан
 Лучшая женская роль — Урмила Матондкар
 Лучшие слова к песне — Мехбуб, за слова к песням «Kya Kare» и «Tanha Tanha»
 Лучший женский закадровый вокал — Швета Шетти, за песню «Mangta Hai Kya», и Кавита Кришнамурти, за песню «Pyar Ye Jaane»

Примечания

Ссылки 
 

Фильмы на хинди
Фильмы-мелодрамы Индии
Музыкальные фильмы Индии
Фильмы Рама Гопала Вармы
Фильмы Индии 1995 года